

Astronomia 
 6132 Danielson – asteroide della fascia principale
 Cratere Danielson – cratere sulla superficie di Marte

Persone 

 Bryan Lloyd Danielson –  wrestler statunitense 
 Kanani Danielson –  pallavolista statunitense
 Tom Danielson –  ciclista su strada statunitense

Altro 
 Danielson – centro abitato (borough) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Connecticut

Pagine correlate

Danielsson
Danielsen